Žimantas ist ein männlicher litauischer Vorname. Die weibliche Form ist Žimantė.

Personen 
 Žimantas Pacevičius (* 1963), Verwaltungsjurist und Politiker (Vizeminister).

Männlicher Vorname
Litauischer Personenname